Települések listái országok szerint

Jegyzetek